For the Defense – cortometraggio del 1914 prodotto dall'Eclair American
 For the Defense – film del 1916 diretto da Frank Reicher
 For the Defense – film del 1922 diretto da Paul Powell
 For the Defense – film del 1930 diretto da John Cromwell